Oliver Hart može označavati sljedeće osobe:

 Oliver Hart (ekonomist), američko-britanski ekonomist
 Oliver Hart (trkač), engleski automobilski trkač
 Oliver Hart, pseudonim američkog glazbenika Eyedea (Micheala Davida Larsena)